Figure en géométrie : point, courbe, surface ou volume.

 Figure, en littérature : un effet de signification produit par une construction particulière de la langue s'écartant de l'usage le plus courant, et susceptible de modifier le sens des mots. On peut dire également : figure de style ou figure de rhétorique (cf. l'article Rhétorique).

 Figure, en anatomie : le visage.

 Figure, en dessin et en peinture : la représentation d'un personnage. Figure, en abrégé F, est un format de toile standard se présentant sous forme d’un rectangle plus haut que large, traditionnellement utilisé pour les portraits.

 Figure, personnage célèbre, important, marquant.

 Figure, dans un jeu de cartes : une carte avec un personnage (valet, dame, roi...)

 Figure, dans le sport et certains jeux : l'exécution d'un mouvement avec son corps, ou d'une position particulière, le plus souvent pour l'esthétique, pour le plaisir de la performance ou pour se lancer de nouveaux défis. Exemples :
 Figures de skateboard.
 Figures de jonglerie.

 Figure, en solfège : la forme que prend, à l'écrit, la durée d'un son ou d'un silence. 
 Figure de note.
 Figure de silence.   

 Figure, groupe de Black Metal Atmosphérique français.

Voir aussi
 Figures, peinture de Nicolas de Staël.
 Figures, émission animée par Jacques Chancel sur Antenne 2 en 1988-1989.